Hajri ist der Familienname folgender Personen:

 Enis Hajri (* 1983), deutscher Fußballspieler mit tunesischen Wurzeln
 Jawad El Hajri (* 1979), französisch-marokkanischer Fußballspieler
 Khalid al-Hajri (* 1994), omanischer Fußballspieler
 Salem al-Hajri (* 1996), katarischer Fußballspieler